Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Korniew – rosyjski szachista
 Andrij Korniew – ukraiński piłkarz
 Pawieł Korniew – rosyjski pisarz
 Roman (Korniew) – biskup prawosławny